Tecom steht für:

 Tecom Schweiz, einen Fachverband für Technische Kommunikation in der Schweiz; siehe Schweizerische Gesellschaft für technische Kommunikation
 Tecom, einen Hersteller von Telekommunikationseinrichtungen in Hsinchu, Taiwan